

Gouvernement 

Président : Denis Sassou-Nguesso
Premier ministre : André Milongo, Premier ministre de transition à partir du

Événements 

 17- : visite de Nelson Mandela à Brazzaville
  : ouverture de la Conférence nationale, où environ 1200 délégués des partis politiques et de la société civile sont rassemblés
  :  Ernest Kombo est élu président de la Conférence nationale, qui se proclame Conférence nationale souveraine (CNS)
  : fin de la Conférence nationale souveraine ; la CNS demande l'instauration d'une démocratie pluraliste par une nouvelle constitution dont elle donne les principes ; elle élit un Premier ministre de transition, André Milongo, tandis que  Kombo préside le Conseil supérieur de la République ; le chef de l'État reste Denis Sassou-Nguesso
  : l'accident ferroviaire de Mvoungouti, à une trentaine de kilomètres au sud de Dolisie, fait quatre-vingt-quatre morts et vingt-neuf disparus ; un train de la Comilog a heurté un train de voyageurs du CFCO

Naissances

Décès

Voir aussi 
 1991 en Afrique